Troja oder Troia steht für:
 Troja, antike Stadt in der Landschaft Troas im Nordwesten der heutigen Türkei

Troja steht für:
 Troja (Band), albanische Heavy-Metal-Band
 Troja (Film), Spielfilm von Wolfgang Petersen (2004)
 Troja – Untergang einer Stadt, TV-Serie (2018)
 Troja (Müritz), Ortsteil der Gemeinde Lärz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

in Polen und Tschechien:
 Troja (Fluss), Nebenfluss der Zinna (Psina) in Oberschlesien, Polen
 Troja oder Trója, Grenzbach zwischen und Polen und Tschechien, siehe Hrozová (Osoblaha)
 Troja (Prag), Stadtteil von Prag
 Schloss Troja, ein Prager Schloss
 Troja-Brücke, Prager Brücke

Troia steht für:
 Troia (Apulien), Kleinstadt in Süditalien
 Tróia, Halbinsel in Portugal

Siehe auch:

 Trojan
 Trojaner
 Troje